El nombre David Wallace puede referirse a:

Artistas 
 David Foster Wallace (1962–2008), escritor estadounidense.

Deportistas 
 David Wallace (1976–), jugador de rugby irlandés.

Políticos 
 David Wallace (1799–1859), sexto gobernador de Indiana.